Nationalistpartiet kan syfta på:

Afrika
 Basotho National Party, Lesotho 
 Progressive National Party, Lesotho
 Seychelles National Party
 Nationalistpartiet (Sydafrika)
 National Party (Zambia)

Asien
 Guomindang – ett nationalistiskt kinesiskt politiskt parti som grundades 1912
 Bangladesh Nationalist Party
 National Party (Bangladesh)
 National Party (Manju), Bangladesh
 National Party (Naziur), Bangladesh
 Nacionalista Party, Filippinerna
 Nationalist Congress Party, Indien
 Awami National Party, Pakistan 
 United National Party, Sri Lanka
 Viet Nam Quoc Dan Dang, Vietnam

Oceanien
 National Party of Australia
 Nationalist Party of Australia
 New Zealand National Party
 National Party (Papua Nya Guinea)
 National Party (Solomonöarna)

Europa
 British National Party
 Cornish Nationalist Party, Britain 
 National Fellowship (senare "National Party")
 National Party (Storbritannien)
 Manx National Party, Isle of Man
 Nationalist Party (Irland)
 National Party of Northern Ireland
 Partit Nazzjonalista (Malta)
 Slovakiska nationalistpartiet (Slovakien)
 Slovenska nacionalna stranka (Slovenien)
 Stronnictwo Narodowe (Polen)
 EAJ/PNV (Spanien) 
 BNG (Galicien)
 Scottish National Party
 National Party of Scotland (nedlagt)
 English National Party
 Parti National Breton (Bretagne)

Nordamerika
 National Party, USA (nedlagt)
 National Party of Canada (nedlagt)
 Parti national (Québec; nedlagt)
 Parti nationaliste du Québec (nedlagt)
 Nationalist Party of Canada
 New National Party (Grenada)
 People's National Party, Jamaica
 National Party (Belize)

Sydamerika
 Nationale Partij Suriname
 Partido Nacional

Se även
Nationalistiskt parti